

Ожидаемые астрономические события 
 16 декабря, 2603 год. Прохождение Венеры по диску Солнца.
 13 мая, 2608 год. Касательный транзит Меркурия по диску Солнца.
 13 декабря, 2611 год. Частичное прохождение Венеры по диску Солнца.
 16 февраля, 2649 год. В 11:17 (UTC) Венера покроет планету Нептун.
 2626—2627 годы. Тройное соединение Марс — Сатурн.
 2629 год. Тройное соединение Марс — Сатурн.
 2655—2656 год. Тройное соединение Юпитер — Сатурн.
 2663 год. Тройное соединение Марс — Сатурн.
 2699—2700 год. Тройное соединение Марс-Юпитер, Марс-Нептун и Юпитер-Нептун.

См. также

Примечания